Miloš Tichý (ur. 1966 w Počátky) – czeski astronom, odkrywca licznych planetoid i jednej komety. Były mąż czeskiej astronom Jany Tichej. Oboje pracują w Obserwatorium Kleť – Jana jest dyrektorem, a Miloš kierownikiem, głównym obserwatorem i mierniczym.

Odkrycia 
Odkrył 243 planetoidy (54 samodzielnie oraz 189 wspólnie z innymi astronomami, głównie z Janą Tichą). Odkrył również kometę okresową 196P/Tichý.

Upamiętnienie 
Na jego cześć nazwano asteroidę (3337) Miloš.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Czescy astronomowie XX wieku
Czescy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1966